Николлет () — топоним, имеет значения:

 Николлет — город в округе Николлет, штат Миннесота, США.
 Николлет — округ в штате Миннесота, США.
 Николлет — остров на реке Миссисипи, в Миннеаполисе, Миннесота, США.
 Николлет — тауншип в округе Николлет, Миннесота, США.